Wolf Team é um jogo online gratuito de tiro desenvolvido e publicado pela Softnyx CO. No jogo, o personagem pode ser humano com um arsenal pesado de armas ou um lobo com poderes especiais.
Para começar a jogar, o usuário deve fazer um cadastro no site oficial. Em seguida, deve escolher o servidor que deseja jogar, a sala e o modo de jogo. Você pode criar a sua própria sala, ou entrar em uma já criada por outros jogadores.

Enredo 

Um jogo conglomerado multinacional da área de medicina conhecido como Pien, desenvolveu um novo medicamento chamado “Epoxyn” para uma a doença que assolava nosso mundo, a chamada “Síndrome de Didelfo”. Ao mesmo tempo, em segredo, também desenvolveu uma vacina que tinha o efeito contrário, a "Antioxidante". Essa nova droga passou a ser distribuída ao exército da França, que passou a aplicá-la em um grupo de soldados, que foram denominados: Wolf Team.

A Força Especial WolfTeam, também conhecida como a 2ª Legião Estrangeira visava recrutar unidades do mundo todo. O seu método para seleção dos novos soldados era muito simples: um teste físico e exame de sangue para verificar a compatibilidade com o “Antioxidante”. A idade, caráter e outras habilidades dos voluntários não eram importantes e com isso, diversos soldados sem qualquer escrúpulo passaram a integrar a Wolf Team. A partir da junção dos fatores força, habilidade com os efeitos sobrenaturais causados pela vacina, ninguém era capaz de deter o WolfTeam.

A fama do novo exército foi aumentando e os militares da França começaram a perceber que o WolfTeam estava fora de controle. Eles matavam e devastavam regiões sem necessidade ou ordem. Houve diversos relatos que mesmo após o cumprimento de suas missões, o integrantes do WolfTeam propiciavam verdadeiros banhos de sangue, não havia comando externo que eles obedecessem. 
Cada WolfTeam tinha seu líder e os membros somente o obedeciam. Os superiores do exército francês notaram que esse comportamento era causado por efeito colateral no uso excessivo do “AntiEponyx” e começaram a trabalhar em conjunto com o Pfien em busca de uma solução. 

Desde então, os membros do WolfTeam vivem em condições de mercenários, contanto apenas com a sua própria sorte, lutando contra seus perseguidores e contra o exército francês.

Ligações externas 
 Site oficial
 Site oficial da Softnyx Brasil

Jogos para computador